El Rally de Finlandia de 2017, oficialmente 67. Neste Rally Finland, fue la sexagésima séptima edición y la novena ronda de la temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 27 al 30 de julio y contó con un itinerario de 25 tramos sobre tierra que sumaron un total de 315.63 km cronometrados. Es también la novena ronda de los campeonatos WRC 2 y WRC 3.

Lista de inscriptos

Resultados

Itinerario

Power stage

El power stage al igual que en las anteriores carreras fue la última etapa del rally y tuvo un recorrido total de 18.68 km.

Clasificación final

Referencias

Enlaces externos 

 Rally de Finlandia - Sitio web oficial

Temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally
Deporte en Finlandia en 2017
Rally de Finlandia